Die beiden Denkmale für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges in Reichwalde im sächsischen Reichwalde, einem Ort der Gemeinde Boxberg/O.L. im Landkreis Görlitz, stehen auf dem grünen Kirchhof der evangelischen Kirche des Ortes. In der Mitte der Anlage befindet sich eine mittels Steintafel markierte „Luthereiche“. Die Gesamtheit aus Kirche mit Kirchhof, beiden Denkmalen und der Luthereiche stellt ein Kulturdenkmal der Gemeinde Boxberg/O.L. dar.

Beide Denkmale sind in gutem Zustand.

Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges 
Das Denkmal ist auf allen vier Seiten vollkommen mit beschrifteten, polierten Granitplatten verkleidet. Es besteht soweit sichtbar aus einem gemauerten, gestuften Granitsteinsockel.

Weblinks 

Gefallenendenkmale Reichwalde
Kriegerdenkmal in Sachsen
Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs
Gedenkstätte des Zweiten Weltkriegs
Sandsteinskulptur
Bauwerk in Boxberg/O.L.
Inschrift in Deutschland
Skulptur (Sachsen)